Ли́ор Элия́ху (, ; род. 9 сентября 1985 года) — израильский профессиональный баскетболист.

Игровая карьера

Клубная карьера 
Лиор Элияху выступал за молодёжный состав клуба «Маккаби» (Рамат-Ган). В 2003 году с ним подписала контракт команда израильской Суперлиги «Хапоэль» (Верхняя Галилея), за которую он выступал следующие три сезона. В последний свой сезон в «Хапоэле» Элияху принял участие в матче «всех звёзд» Кубка вызова ФИБА.

В межсезонье 2006 года Элияху участвовал в драфте НБА и был выбран клубом «Orlando Magic» под общим 44-м номером, но контракта с ним не заключили. В итоге с молодым перспективным игроком заключил контракт лидер израильского баскетбола, «Маккаби Элит» (Тель-Авив). В Тель-Авиве Элияху также провёл три года, завоевав два чемпионских титула (в 2007 и 2009 годах). В составе «Маккаби» он принимал участие в розыгрыше баскетбольной Евролиги. В сезоне 2007/8 он дошёл с командой до финала, где тель-авивцы проиграли ЦСКА. В следующем сезоне Евролиги Элияху дважды признавался самым полезным игроком тура, а также самым полезным игроком декабря.

В 2009 году Элияху перешёл в баскский клуб «Каха Лаборал» (Витория). В составе своего нового клуба он дважды победил тель-авивский «Маккаби» на групповом этапе и дошёл до этапа плей-офф, на котором баски проиграли ЦСКА. В конце сезона «Каха Лаборал» одержал сенсационную победу в чемпионате Испании, всухую, 3-0, обыграв в финальной серии победителей Евролиги «Барселону». Элияху сыграл важную роль в победе своей команды, став лучшим бомбардиром последней игры. После этого успеха тель-авивский «Маккаби» выкупил его у «Каха Лаборал» и подписал с ним контракт на пять лет. С «Маккаби» в следующем сезоне Элиягу дошёл до финала Евролиги, а на внутренней арене завоевал и чемпионский титул, и Кубок Израиля. В следующем сезоне он снова сделал с командой «дубль» в национальном чемпионате и Кубке, а также выиграл Адриатическую лигу и дошёл до четвертьфинала Евролиги, где «Маккаби» уступил «Панатинаикосу».

По окончании сезона 2012/13 годов, в котором «Маккаби» (Тель-Авив) уступил в матче за чемпионский титул одноклубникам из Хайфы, команда приняла решение отказаться от услуг Элияху в следующем году, если он не согласится на снижение зарплаты до полумиллиона долларов в год (вместо 800 тысяч). После попыток продлить контракт с «Маккаби» Элияху в начале нового сезона перешёл в иерусалимский «Хапоэль». С этим клубом он в сезоне 2014/15 годов стал самым ценным игроком чемпионата Израиля и чемпионом страны, победив в финале одноклубников из Эйлата.

Статистика выступлений

Национальные чемпионаты

Европейские клубные турниры

Выступления за сборную 
Лиор Элияху был членом израильской юношеской (до 20 лет) сборной, завоевавшей серебряные медали на чемпионате Европы 2004 года и занявшей четвёртое место год спустя. В 2005 году он был избран в символическую сборную чемпионата. В августе 2005 года он был одним из лидеров молодёжной (до 21 года) сборной Израиля на чемпионате мира в Аргентине. Выступал за национальную сборную Израиля в европейских первенствах 2007, 2009 и 2011 года.

Статистика выступлений за сборную

Чемпионат Европы

Примечания

Ссылки 
 Лиор Элияху на сайте Евролиги 
 Лиор Элияху на сайте клуба «Каха Лаборал» 

Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Маккаби» Ашдод
Игроки сборной Израиля по баскетболу